Томас Эшли ():
 Эшли, Томас (1923—2010) — американский политик.
 Эшли, Томас (род. 1984) — новозеландский яхтсмен.